Paskajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Paskajärvi (Pajala socken, Norrbotten, 747967-182991), sjö i Pajala kommun, 
Paskajärvi (Pajala socken, Norrbotten, 749650-183804), sjö i Pajala kommun, 
Paskajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (5,26 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn